Соревнования по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2012 прошли 30 июля в 15:00 по местному времени (UTC+1).

Финал